Andrew Derek Lawrence (n. 1990), cestista britannico
Andrew James Lawrence (n. 1988), attore statunitense